Lætitia est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie fictive 

Lætitia fut née, de parents vampire et dhampire dans un village humain, elle fut d'ailleurs chassée du village avec ses parents lorsque les humains apprirent qu'il étaient des vampires et des dhampires, à cause de ce qui c'était passé au temps du Royaume de la Nuit. Elle fut d'ailleurs une jeune dhampire orpheline âgé de 18 ans lorsqu'elle donna refuge à Strauss à son domicile de montagne au cours de sa bataille contre Yuki Komatsubara. Elle accompagna par la suite Strauss et devient sa charge, et fidèle compagnon pendant 50 ans. Contrairement aux autres dhampires, Lætitia a peu de capacités magiques ou spirituelles et repose davantage sur les armes à feu avec des balles imprégné de magie Strauss. Bien qu'elle soit la plus faible des dhampires, elle est encore capable de voler dans les airs. Elle est aussi la seule qui croit en Strauss, même après l'histoire raconté par Bridget de la trahison de Strauss. Elle assista avec les autres dhampires, au retour d'Adelheid avant de connaître plus tard la vérité sur ce c'était passé autrefois au Royaume de la Nuit. Plus tard alors du'Adelheid devait s'entrainer à mieux contrôler ses pouvoirs, Lætitia qui eut l'occasion d'être avec elle lors de leur séance d'entrainement, se lia d'amitié avec celle-ci. Après la tentative du cygne noir qui consistait à achever Kayuki, Lætitia avec les autres membres du groupe Dernières ailes apprit la vérité sur les origines de la création du cygne noir. Elle fit également ses adieux à Strauss avant d'assister en compagnie de Bridget et Jin au combat final entre Kayuki et Strauss.

Liens externes 
 Site officiel de myanimelist

Personnage de Vampire Chronicles